Oláh Béla (1861–1909) főreáliskolai tanár
 Oláh Béla (1865–?) orvos
 Oláh Béla (1886–1937) költő, elbeszélő, közgazdasági szakíró
 Oláh Béla (1956) súlyemelő
 Oláh Béla (?) kézilabdázó
 Oláh Béla (edző), a Salgótarján BFC labdarúgócsapat vezetőedzője
 Oláh Béla (színművész)